Le sigle SDP peut se référer à :

 En biologie environnementale
 Abréviation de Substance de défense des plantes;
 En droit français de l'urbanisme
 Surface de plancher; 
 En gestion de projets 
 Structure de découpage du projet, la décomposition hierarchique du projet ent activités, tâches et livrables (en anglais : WBS pour Work Breakdown Structure);
Structure de décomposition du produit, la décomposition hiérarchique du projet en produits (en anglais : PBS pour Product Breakdown Structure);

 En informatique 
 Abréviation de Session Description Protocol;
 En jeu vidéo 
 Abréviation de Salles des pierres dans WoW
 En mathématiques 
 Optimisation semie-définie positive;
 En médecine du handicap  
 Station Debout Pénible;
 En musique 
 , groupe de rap japonais formé en 1988.
 , groupe allemand formé en 1999
 En nom de parti politique 
 Parti social-démocrate de Croatie ou Socijaldemokratska Partija Hrvatske
 Parti social-démocrate de Finlande ou Sosialidemokraattinen Puolue
 Parti démocratique Sefate (Lesotho) ou Sefate Democratic Party
 Parti social-démocrate (Royaume-Uni) ou Social Democratic Party
 Parti social-démocrate (Serbie, 2001) ou Socijaldemokratska partija
 Parti allemand des Sudètes ou Sudetendeutsche Partei
 Parti de la démocratie socialiste (Turquie) ou Sosyalist Demokrasi Partisi 
 En télécommunications 
 Abréviation de Plate-forme de prestation de services ou Service Delivery Platform;
 En type de Société 
 Séquence SDP, société de production audiovisuelle ;
 Société de distribution et de promotion devenu Adrexo;